Wyścig ze startu wspólnego mężczyzn w kolarstwie na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016, na dystansie 237,5 km, odbył się 6 sierpnia.

W zawodach wzięło udział 144 zawodników.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie brazylijskim (UTC-03:00) oraz polskim (CEST).

Wyniki

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Kolarstwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016